Ахмеди Искакович Искаков (; 19 ноября 1910, , Семипалатинская область, Казахская ССР — 30 мая 1996, Алма-Ата, Казахстан) — советский и казахский языковед-учёный,  (1965),  (1968),  (1972). Заслуженный деятель науки Казахской ССР (1957).

Биография 
Родился 19 ноября 1910 года в Абайском районе Семипалатинской области.

В 1940 году окончил филологический факультет Алма-Атинского государственного педагогического института.

В 1941 году окончил аспирантуру Института языка и письменности народов СССР Академии Наук СССР.

С 1941 по 1942 годы — Заместитель директора и преподаватель Алма-Атинского государственного педагогического института.

С 1942 по 1947 годы — Директор Алма-Атинского государственного педагогического института.

С 1947 по 1951 годы — Заведующий кафедрой Казахского государственного женского педагогического института.

С 1951 по 1953 годы — Директор Института языка и литературы АН Казахской ССР.

С 1953 по 1955 годы — Заведующий кафедрой Казахского государственного женского педагогического института.

С 1955 по 1961 годы — Директор научно-исследовательского Института педагогических наук Минпроса Казахской ССР.

С 1961 года — Заведующий отделением Института языка и литературы АН Казахской ССР.

Научные, литературные труды 
Направления исследований: история и современное состояние казахского языкознания, грамматика (морфология), теория и классификация частей речи, лексика и лексикография, методика преподавания. Под его руководством осуществлено составление десятитомного «Толкового словаря казахского языка» и «Словаря произведений Абая».

Опубликовано более 200 научных работ — это монографии, учебники, разделы в сборниках, циклы статей по вопросам казахского языкознания, педагогики, истории народного образования.

Ахмади Искаков — автор и редактор русско-казахского и казахско-русского словарей. Был редактором изданий «Словарь языка Абая» (1968), «Толковый словарь казахского языка» в 10-ти томах.

В научных статьях ученый рассматривает проблемы взаимосвязи литературного и народного языка. Этой теме посвящена его статья «Развитие стилей нашего литературного языка».

Основные научные работы:
 Морфологическая структура слова и именные части речи в современном казахском языке. Алма-Ата, 1964 года.
 Грамматика казахского языка: (Морфология). Алма-Ата, 1967. Т. 1 (соавтор).
 Современный казахский язык: (Морфология). Алма-Ата, 1964, 1974. и др.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов
 Орден «Знак Почёта»
 Заслуженный деятель науки Казахской ССР (1957)
 Почётная грамота Верховного Совета Казахской ССР.
 нагрудный знак «Отличник народного просвещения Казахской ССР» и др.
 Награждён медалями СССР и Республики Казахстан.

Ссылки 

Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Ректоры Казахского национального педагогического университета имени Абая
Преподаватели Казахского национального педагогического университета имени Абая
Преподаватели Казахского женского педагогического университета
Лингвисты СССР
Лингвисты Казахстана
Лингвисты XX века
Отличники народного просвещения Казахской ССР
Заслуженные деятели науки Казахской ССР
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР